Rock Bottom est un album de Robert Wyatt.
Rock Bottom est un album du groupe Offenbach.
Rock Bottom est une chanson de Lynsey de Paul et Mike Moran représentant le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1977.
Rock Bottom est une chanson du groupe de hard rock UFO
Rock Bottom est une prise de catch.

'' Rock Bottom est un groupe de rock alternatif français fondé à Bordeaux en 2012.